Rivera (departamento), no Uruguai
Rivera (cidade), capital do departamento acima
Rivera (Suíça), uma comuna
Rivera (Buenos Aires), localidade na Argentina
Rivera (Huila), município na Colômbia

Desambiguação